В одиночному розряді тенісного турніру Port St. Lucie Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кеті Горват здобула титул, у фіналі перемігши Карлінг Бассетт-Сегусо 4-6, 6-2, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Карлінг Бассетт-Сегусо (фінал)
  Кеті Горват (Переможниця)

 Алісія Молтон (1-ше коло)
 Івонн Вермак (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Port St. Lucie Open